Aetos – ex comune della Grecia nella periferia del Peloponneso
 Aetos – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Occidentale
 Aetos, antico nome di Ajtos